Garnizon Frankfurt nad Menem
 Garnizon Frankfurt nad Odrą